Барбара Джилліан Бріггс ( або , 15 червня 1934) — австралійський ботанік.

Наукова діяльність 
Барбара Джилліан Бріггс народилася 15 червня 1934 року .

У 1998 році вона була одним з ботаніків в Angiosperm Phylogeny Group. З моменту виходу на пенсію Бріггс є почесним науковим співробітником Королівського ботанічного саду в Сіднеї. Вона має ступінь бакалавра (з відзнакою) і ступінь доктора філософії. Барбара Джилліан описала понад 280 видів рослин.

Посилання 
Барбара Джилліан Бріггс спеціалізується на насіннєвих рослинах . В область її наукових інтересів входить: філогенія родини Restionaceae, родини Centrolepidaceae і родини Anarthriaceae, число хромосом в австралійських рослинах родини Restionaceae, опис родини Restionaceae, флора Австралії, опис Ecdeiocolea rigens .

Основні публікації 
 Briggs, B.G. 1962. Interspecific hybridization in the Ranunculus lappaceus group. Evolution 16: 372—390.
 Johnson, L.A.S., & Briggs, B.G. 1963. Evolution in the Proteaceae. Austral. J. Bot. 11: 21–61.
 Johnson, L.A.S. & Briggs, B.G. 1975. On the Proteaceae — the evolution and classification of a southern family. J. Linn. Soc. (London) Bot., 70: 83–182.
 Briggs, B.G., & Johnson, L.A.S. 1979. Evolution in the Myrtaceae — evidence from inflorescence structure. Proc. Linn. Soc. New S. Wales 102: 157—256.
 Johnson L.A.S. & Briggs, B.G. 1981. Three old southern families — Myrtaceae, Proteaceae and Restionaceae. In Keast, A. (ed.) Ecological Biogeography of Australia. Pp. 427—464. W. Junk: The Hague.
 Johnson, L.A.S. & Briggs, B.G. 1984. Myrtales and Myrtaceae — a phylogenetic analysis. Ann. Missouri Bot. Gard. 71: 700—756.
 Briggs, B.G. 1986. Alpine Ranunculi of the Kosciusko plateau — habitat change and hybridization. In B.A. Barlow (ed), Flora and Fauna of Alpine Australasia: Ages and Origins. CSIRO. pp. 401—412.
 Briggs, B.G. 1991. One hundred years of plant taxonomy, 1889—1989. Ann. Missouri Bot. Gard. 78: 19–32.
 Briggs, B.G., & Ehrendorfer, F. 1992. A revision of the Australian species of Parahebe and Derwentia (Scrophulariaceae). Telopea 5: 241—287.
 Briggs, B.G. & Johnson, L.A.S. (1998) Georgeantha hexandra, a new genus and species of Ecdeiocoleaceae (Poales) from Western Australia. Telopea 7: 307—312.
 Briggs, B.G. & Johnson, L.A.S. (1998) New genera and species of Australian Restionaceae (Poales). Telopea 7: 345—373.
 Linder, H.P., Briggs, B.G. & Johnson, L.A.S. (1998) Anarthriaceae: pp. 19–21, Ecdeiocoleaceae: pp 195—197, Restionaceae pp. 425—445 in, K. Kubitzki (Ed.) The Families and Genera of Flowering Plants IV. Springer-Verlag: Berlin.
 Briggs, B.G. & Johnson, L.A.S. (1999) A guide to a new classification of Restionaceae and allied families. Pp. 25–56 in Meney, K.A. & Pate, J.S. (eds) Australian Rushes, Biology, Identification and Conservation of Restionaceae and allied families. (University of Western Australia Press, Nedlands).
 Briggs, B.G., Marchant, A.D., Gilmore, S. and Porter, C.L. (2000). A molecular phylogeny of Restionaceae and allies. Pp. 661—671 in Wilson, K.L. & Morrison, D. (eds.) Monocots — Systematics and Evolution (Proc. 2nd Int. Conf. Comparative Biol. Monocots, Sydney 1998). (CSIRO: Melbourne).
 Saarela, J.M., Rai, H.S., Doyle, J.A., Endress, P.K., Mathews, S., Marchant, A.D, Briggs, B.G. and Graham, S.W. (2007) Hydatellaceae identified as a new branch near the base of the angiosperm phylogenetic tree. Nature 446, 312—315.
 Garnock-Jones PJ, Albach D and Briggs BG (2007) Botanical names in Southern Hemisphere Veronica (Plantaginaceae): sect. Detzneria, sect. Hebe, and sect. Labiatoides. Taxon: 56: 571—582.
 Marchant, A.D and Briggs, B.G. (2007) Ecdeiocoleaceae and Joinvilleaceae, sisters of Poaceae (Poales): evidence from rbcL and matK data. Telopea 11: 437—450.

Примітки

Посилання 
 The Royal Botanic Gardens & Domain Trust: Barbara G. Briggs 
 The Angiosperm Phylogeny Group  

Жінки-біологи
Австралійські ботаніки
Уродженці Лондона
Народились 1934
Народились 15 червня